В парному розряді жіночого тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бес-Остаріс і Марія Хосе Мартінес Санчес 6–3, 6–7(5), 6–3

Сіяні пари 

 Світлана Кузнецова /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (1-ше коло)

 Ева Бес-Остаріс /  Марія Хосе Мартінес Санчес (фінал)
 Наталі Грандін /  Труді Мусгрейв (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nordea Nordic Light Open